Рюрик Ростиславич (?—1092) — князь перемишльський.
 Рюрик Ростиславич (бл. 1140—1214/1215) — князь київський.